Rose Hill kan syfta på

Personer
 Rose Hill (skådespelare) (1914–2003) från Storbritannien

Geografi

Australien 
 Rose Hill – det ursprungliga namnet på staden Parramatta

Mauritius 
 Rose Hill – en tidigare stad sammanvuxen med Beau Bassin

USA 

 Rose Hill, Kansas, ort, Butler County, 
 Rose Hill, North Carolina, ort, Duplin County, 
 Rose Hill, Virginia, Fairfax County, ort, 
 Rose Hill, Virginia, Lee County, ort, 
 Rose Hill, Iowa, ort, Mahaska County,